W Rumunii:
 Dumbrăveni – miasto w okręgu Sybin

 Dumbrăveni – wieś w okręgu Bistrița-Năsăud, w gminie Ciceu-Giurgești
 Dumbrăveni – wieś w okręgu Gorj, w gminie Crasna
 Dumbrăveni – wieś w okręgu Ilfov, w gminie Balotești
 Dumbrăveni – wieś w okręgu Konstanca, w gminie Dumbrăveni
 Dumbrăveni – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Dumbrăveni
 Dumbrăveni – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Dumbrăveni

 Dumbrăveni – gmina w okręgu Konstanca
 Dumbrăveni – gmina w okręgu Suczawa
 Dumbrăveni – gmina w okręgu Vrancea